

Biografia 
Arruolatosi nel Regio Esercito, nell'aprile 1909 entrò come Allievo ufficiale nella Regia Accademia Militare di Fanteria e Cavalleria di Modena, da cui uscì con il grado di sottotenente, assegnato all' arma di fanteria, corpo degli alpini, assegnato al 4 reggimento alpini il 17 settembre 1910.

Promosso tenente (il 2 luglio 1914) e transitato nella prima arma del Regio esercito, Robino partecipo' alla grande guerra in tale grado, ottenendo una medaglia di bronzo al v. m. a Plava, tra il 21 ottobre ed il 30 novembre 1915 e, da capitano, fu inizialmente assegnato alla legione CC RR di Firenze, e dal 1º dicembre 1918, alla legione CC RR di Palermo, per poi passare al comando della compagnia di Alba (CN).

Da maggiore (anzianita' 30 novembre 1925) poi fu destinato alla legione allievi di Torino, permanendovi sino al 10 agosto 1929, quando fu assegnato al comando della divisione CC RR di Arezzo, allora dipendente dalla legione di Perugia e poi passata proprio in quel periodo alla legione di Firenze. In questo stesso periodo ottenne, il 2 febbraio 1930, la promozione a tenente colonnello.

Robino fu quindi assegnato, dal 16 agosto 1931, alla divisione esterna CC RR di Genova e, dal 29 ottobre 1933, alla divisione CC RR di Nuoro, appena divenuto capoluogo di provincia.

Ritornato a Genova, quale relatore della locale legione CC RR, dal 15 ottobre 1937, fu incaricato del comando della legione CC RR di Bolzano, divenendone poi comandante titolare il 19 gennaio 1938, quando fu promosso colonnello e permanendo nella città altoatesina per molti anni.

All'atto dell'ingresso in guerra del Regno d'Italia, Robino infatti era comandante di legione a Bolzano e vi permase sino alla promozione a generale di brigata, avvenuto il 1 luglio 1942.  Assunse dal 1 agosto 1942 il comando superiore dei CC RR d'Albania per poco meno di un anno, rilevando il generale di divisione Crispino Agostinucci, e venendo trasferito il 16 maggio 1943, sostituito dal parigrado Francesco Mazzerelli. Dopo un breve periodo a disposizione del comando superiore FF AA Albania, il 1º giugno Robino divenne comandante della VII brigata CC RR di Padova.

Nei giorni dell'armistizio, mentre era in licenza a Bolzano, fu catturato dai tedeschi il 10 settembre 1943 e tradotto il 18 a Tschentochau e poi il 23 a Schokken in Polonia, dove rimase sino all'ottobre 1945 prigioniero.

Rientrato in Italia, Robino fu promosso generale di divisione nel dopo guerra e divenne comandante dei CC in Sicilia e della 3ª divisione CC Ogaden a Napoli nel 1948.

Dal 3 novembre 1952 al 12 aprile 1953 divenne vice comandante generale dell'arma, e si stabili', una volta in congedo per limiti d'età, a Torino, dove si spense.

Vita privata 
Il generale Robino nel 1918 si sposo' con la signorina Eugenia Filippi e da lei ebbe due figli, Bruno nato a Torino il 4 giugno 1919 e Ferruccio, nato a Torino il 10 dicembre 1920.

Entrambi scelsero la carriera militare come il padre, ed entrambi, nel 1941, erano sottotenenti assegnati al 1º reggimento di artiglieria alpina della 1 divisione alpina Taurinense.

Nel dicembre 1941 entrambi vengono trasferiti al 6º reggimento di artiglieria alpina della 6 divisione alpina Alpi Graie, ma in agosto Bruno verra' trasferito nel XX raggruppamento alpino sciatori, gruppo artiglieria Val d'Orco (che operera' in Francia, con compiti di presidio) e Ferruccio al 54º reggimento fanteria Umbria, della 2 divisione fanteria Sforzesca, in partenza per la Russia, il 15 ottobre 1942 da Bologna.

Purtroppo Ferruccio dal 9 dicembre 1942 non darà più notizie di sé e risulterà disperso nella ritirata di Russia nel gennaio 1943.

Invece Bruno, promosso tenente il 1º agosto 1942, e permanendo sempre in Francia, nel magazzino del battaglione alpino Aosta, verra' catturato dai tedeschi il 9 settembre dell'anno seguente e tradotto a Leopoli, rimanendovi per quattro mesi, sino alla decisione di aderire alla RSI nel febbraio 1944. Dopo un addestramento di cinque mesi a Munsingen, nel Wuttemberg, il tenente Bruno Robino entrera' nella 4 divisione alpina Monterosa dell'esercito nazionale repubblicano. Operativa nel fronte ligure dal luglio 1944, la divisione si arrendera' agli americani nell'aprile 1945 e Bruno Robino, non senza fortuna, riuscira' a tornare a Rivoli, luogo di sfollamento della madre, il 24 maggio 1945.

Generali dei Carabinieri